Jakub Tatarkiewicz (1798-1854) – rzeźbiarz
 Ksawery Tatarkiewicz (1848-1903) – prawnik i publicysta
 Marian Tatarkiewicz (1875-1929) – aktor
 Władysław Tatarkiewicz (1886-1980) – historyk filozofii

Polskie nazwiska